Manželé Sidney James Webb (1859-1947) a Martha Beatrice Webbová (1858-1943) byli encyklopedičtí fabiánští socialisté, angličtí intelektuálové a levicoví politici. Manželé Webbovi publikovali společně několik vlivných děl zabývající se především dějinami dělnického hnutí (především odbory), ekonomickými zákonitostmi, analyzující kapitalistické organizace a instituce a později analyzující vývoj v SSSR.

Vědecká činnost

Před vydáním „Průmyslové demokracie“ 

Ve svém raném období se manželé zabývali postavením dělníků, možnostmi prosazování zájmu pracujících a konkrétními změnami v Británii. Výrazně přispěli k rozvoj teorie komunálního socialismu (Komunální socialismus je představa, že plynofikace, zavádění vodovodů, růst odpadového hospodářství a vytváření podmínek pro obdobné služby povede ke kolektivismu, který přeroste v socialismus.) Studium modernizačních procesů vedlo později k sepsání Průmyslové demokracie.

Často vydávané Dějiny odborového hnutí (History of Trade Unionism, 1984) představují velmi rozsáhlé, všestranné a podrobné pojednání o odborech.

„Průmyslová demokracie“ a teorie vysokých mezd 

V dvousvazkové Průmyslové demokracii (Industrial democracy,1897) Webbovi ukazují, že v minulosti byl ekonomický růst nejúčinněji zajištěn pokrokem, inovacemi a zefektivňováním výroby; v technicky pokročilých provozech je vysoká produktivita práce. Upozorňují, že investice do modernizace a zefektivnění výrobních prostředků lze substituovat nákupem dodatečné pracovní síly. Po prozkoumání kapitalistické institucí dospívají k závěru, že kapitalismus je systém, který nutí podnikatele – z hlediska obecného zájmu – nadužívat pracovní sílu. Jediný způsob jak efektivně zajistit dostatečný ekonomický růst v kapitalismu je podle Webbových účinný tlak (především odborů) na zvyšování mezd na úroveň, která bude podnikatele patřičně stimulovat k zavádění inovací. (Jde o tzv. teorii vysokých mezd.) Odpovědností elit za ekonomický pokrok se dále zabývají v monumentálním devítisvazkovém Anglická místní samospráva (1906-1929).

Zaměření na SSSR 

V poslední etapě své vědecké dráhy – například dílo Sovětský komunismus: nová civilizace? z roku 1935 – studují vývoj SSSR, který hodnotí velmi pozitivně.

Politická činnost 

Webbovi se rovněž výrazně angažovali v politice. Sidney mimo jiné v Labour Party, Beatrice byla mimo jiné několik let členkou Královské komise pro chudinské zákonodárství. Oxfordský Průvodce Britskou Politikou 20. století píše: "Vytvořili (míněno Webbovi) intelektuální předpoklady k vítězství labouristů a příchodu k moci, poprvé v roce 1945".

Literatura 

John Ramsden (editor), Oxfordský Průvodce Britskou Politikou 20. století, Levné knihy, 2006 – hesla Webbovi, komunální socialismus
Webbovi, Industrial democracy

Socialismus
Politika
Ekonomické teorie